Ранчо Дос Арболитос има више значења:

 Ранчо Дос Арболитос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Дос Арболитос (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Дос Арболитос (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Дос Арболитос (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику